Игорь Сергеевич Груднов () — генерал-полковник, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ (13 октября 2016 — 11 октября 2018). Герой Российской Федерации (29.02.2000).

Биография 
Игорь Сергеевич Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Татарской ССР. 

В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище имени С. М. Кирова МВД СССР, член КПСС, в 1989 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

В 1980 году по окончании военного училища был назначен на должность командира взвода. Затем — командиром роты, начальником штаба батальона в Управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской и Молдавской ССР.

С 1989 года — в Управлении внутренних войск МВД СССР по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году переведён на Северный Кавказ, где командовал бригадой, с 1997 года был заместителем командира дивизии Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России.

С октября 1999 года — начальник штаба, затем командующий группировкой «Север» на территории Чеченской Республики. Участвовал в руководстве боевыми действиями по освобождению Галашек, Аршты и Бамута. При штурме Грозного группировка «Север» под его командованием за двое суток выполнила свою задачу с минимальными потерями. При проведении этой операции было убито и ранено около 200 боевиков, 23 бандита взяты в плен. К 3 февраля 2000 года группировка «Север» вышла в центр Грозного и соединилась с войсками других группировок.

За проявленное мужество в боях и умелое руководство войсками в борьбе с террористическими формированиями на Северном Кавказе Указом Президента Российской Федерации № 448 от 29 февраля 2000 года полковнику Груднову Игорю Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В 2000 году назначен заместителем военного коменданта Чечни. В августе 2001 г. в одной из специальных операций в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики в составе автомобильной колонны внутренних войск МВД России попал в засаду боевиков, получил тяжёлое огнестрельное ранение в грудь. Продолжал командовать бойцами, организовал оборону и отпор противнику; колонна продержалась около 40 минут до прибытия подкрепления. Бандитская атака была отбита, потери составили — 2 погибших солдат. Несколько месяцев находился на излечении в военном госпитале.

В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба, служил на территории Южной Осетии. В 2005 году присвоено воинское звание «генерал-майор», назначен первым заместителем командующего войсками Сибирского округа внутренних войск МВД России. Указом Президента Российской Федерации от 03.09.2011 г. № 1090 назначен первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

8 августа 2012 года избран заместителем председателя Ростовского регионального отделения Межрегиональной общественной организации военнослужащих, проходивших службу в Орджоникидзевском высшем военном командном Краснознамённом училище им. С. М. Кирова МВД СССР, «Кировцы».

В 2002 году баллотировался в депутаты Думы Ставропольского края.

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 2013 года присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант.

13 октября 2016 года назначен командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2017 года присвоено воинское звание «генерал-полковник».

11 октября 2018 года скоропостижно скончался в 301-м окружном военном клиническом госпитале Хабаровска. 

Похоронен 17 октября 2018 года на Северном кладбище города Ростова-на-Дону.

Память 
В мае 2019 года военно-транспортному самолёту Ил-76МД Росгвардии присвоено имя Героя России Игоря Груднова.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя России (29.2.2000).
 Государственные и ведомственные награды.
 Орден Атамана Платова (2013).

Примечания

Ссылки 
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда»

Военнослужащие внутренних войск МВД России
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Выпускники Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Персоналии Росгвардии
Похороненные на Северном кладбище (Ростов-на-Дону)